Ярослав Михалик (; 27 июля 1994, Спишска-Нова-Вес, Словакия) — словацкий футболист, вингер клуба «Маккаби (Петах-Тиква)». выступал за сборную Словакии.

Клубная карьера 
Михалик — воспитанник клуба «Жилина». 26 ноября 2011 года в матче против «Дуклы» он дебютировал в чемпионате Словакии. В своём дебютном сезоне Ярослав стал чемпионом и завоевал Кубок Словакии. 16 сентября 2012 года в поединке против «Дуклы» Михалик забил свой первый гол за «Жилину». В 2015 году Ярослав с двенадцатью мячами занял второе место в списке бомбардиров чемпионата. В начале 2016 года Михалик перешёл в пражскую «Славию». 19 февраля в матче против «Высочины» он дебютировал в Гамбринус лиге. 14 мая в поединке против «Виктории Пльзень» Ярослав забил свой первый гол за «Славию».

В начале 2017 года Михалик был отдан в аренду в польскую «Краковию». 10 февраля в матче против «Руха» он дебютировал в польской Экстраклассе. В поединке против «Арки» Ярослав забил свой первый гол за «Краковию».

По завершении аренды перешёл в «Краковию», подписав постоянный контракт. В начале 2018 года он на правах аренды вернулся в «Жилину».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Словакии Михалик принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии и Швеции. В поединке против шведов Ярослав забил гол.

8 октября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Мальты Михалик дебютировал за сборную Словакии.

Достижения 
 «Жилина»
 Чемпион Словакии: 2011/12
 Обладатель Кубка Словакии: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 MŠK Žilina profile

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква